Ptilostomis är ett släkte av nattsländor. Ptilostomis ingår i familjen broknattsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Broknattsländor
Ptilostomis